Utricularia brachiata  — небольшое многолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Родным ареалом растения является пространство от Восточных Гималаев до Юньнаня. Вид растет как литофит среди мхов на скалах на высоте от 2600 м до 4200 м. Первоначально был описан Даниэлем Оливером в 1859 году.

Классификация 
Вид Utricularia blanchetii входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания 

Хищные растения
Пузырчатковые
Флора Восточной Азии